«Колдунья» (1916) — немой художественный фильм Евгения Бауэра. Вышел на экраны 6 декабря 1916 года. Фильм не сохранился.

Сюжет 
Описание сюжета приведено в журналах «Вестник кинематографии» и «Проектор».

Среди лесов на высокой горе стоит старый замок. Ходит слух, что замок был когда-то проклят и его владелица является колдуньей.

Мария Турская верила в этот слух и рассказывала об этом своему жениху Владиславу, брату графского лесничего Казимира Тыснянского. Владиславу это суеверие показалось смешным. Он решил отправиться в замок и переночевать там, чтобы развенчать нелепый слух.

Между тем, в замок после долгого отсутствия вернулась графиня. Случайно подслушав слова Владислава, она решила подшутить над ним. Приняв вид статуи, она взяла кольцо из рук Владислава. Владислав шокирован и надолго заболел.

Казимир узнал о возвращении графини. Он понял, что виновницей случившегося с Владиславом была она. Он решил, что графиня действительно является колдуньей и хочет погубить брата.

Казимир перехватывает записку, в которой графиня назначает новую встречу и обещает Владиславу вернуть кольцо. Ночью он отправляется в лесную сторожку. Лесничий связывает графиню, и она погибает в пламени пожара.

Критика 
Давая оценку «Колдунье», рецензент журнала «Проектор», указал на влияние популярного в то время итальянского фильма «Огонь»: «В ней есть, кроме того, огонёк и в переносном смысле — искра вдохновения, удачного экранного творчества…». При этом рецензент считал, что финальная сцена «посталена с излишним реализмом и составляет грубый контраст со всеми предыдущими сценами, которые носят скорее лирический характер».

Историк кино Вениамин Вишневский оценил фильм как «заслуживающую внимания драму с интересным сюжетом, удачной постановкой и хорошим актёрским ансамблем».

Актёры 
 Эмма Бауэр — графиня Джевульская, «колдунья»
 Иван Перестиани — Казимир Тыснянский, графский лесничий
 Витольд Полонский — Владислав, брат Казимира
 Лидия Рындина — Мария Турская, невеста Казимира
 Александр Херувимов — отец Марии

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Евгений Бауэр
 Оператор: Борис Завелев
 Продюсер: Александр Ханжонков

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Фильмы 1916 года
Фильмы России 1916 года
Фильмы-драмы России
Чёрно-белые фильмы России
Фильмы Российской империи
Фильмы-драмы Российской империи
Фильмы-мелодрамы Российской империи
Немые фильмы Российской империи
Утерянные фильмы Российской империи
Фильмы Евгения Бауэра